Nevski puede referirse a:
 Alejandro Nevski (1220-1263), gobernante ruso;
 la Avenida Nevsky, arteria de San Petersburgo (Rusia);
 A la abreviatura como autoridad de clasificación científica de Sergéi Nevski, botánico ruso.